Фе́доров або Фьо́доров () — поширене російське прізвище. Жіноча форма — Федорова (). Утворене від імені , еквівалент українського Федір.

Відомі носії 

 Федоров Анатолій Васильович ( 1927) — український режисер-документаліст.
 Федоров Андрій Віталійович (*1971) — узбецький футболіст та футбольний тренер.
 Федоров Андрій Павлович (1888—1937) — чекіст; заарештований і засуджений до розстрілу.
 Федоров Андрій Сергійович (1996—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Федоров Аркадій Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Артемій Федорович (1901—1965) — радянський військовий і дипломат.
 Федоров Борис Васильович (1914—1974) — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Борис Григорович — в.о. доцента кафедри Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, заслужений артист України
 Федоров Борис Олексійович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Василь Федорович (*1802 — †1855) — російський астроном.
 Федоров Василь Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Василь (1895—1959) — російськомовний прозаїк.
 Федоров Віктор Миколайович (1962—2009) — український бізнесмен, генеральний директор Заводу Електронно-Променевої Металургії ТОВ «ФІКО» м. Київ, меценат.
 Федоров Віктор Степанович (1912—1990) — Герой Соціалістичної Праці.
 Федоров Вілен Олександрович (1925—2007) — український письменник, сценарист.
 Федоров Володимир Дмитрович (1920—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Володимир Дмитрович (1933—2010) — радянський і російський хірург, доктор медичних наук, академік РАМН.
 Федоров Володимир Іванович (1925—1998) — український і російський письменник, драматург, сценарист.
 Федоров Володимир Іванович (футболіст) (1956—1979) — радянський футболіст. Загинув в авіакатастрофі над Дніпродзержинськом.
 Федоров Володимир Іванович (режисер) ( 1953) — український і російський театральний режисер
 Федоров Геннадій Олександрович (1909—1991) — комі письменник і перекладач.
 Федоров Євген Володимирович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Федоров Євген Борисович (* 1938) — архітектор, лауреат Шевченківської премії.
 Федоров Євген Костянтинович (1910—1981) — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Євген Павлович (1909—1986) — радянський астроном, академік АН УРСР.
 Федоров Євген Петрович (1911—1993) — двічі Герой Радянського Союзу.
 Федоров Євген Євгенович (* 1931) — радянський музикант.
 Федоров Євграф Степанович (1853—1919) — російський кристалограф.
 Федоров Едуард Юрійович (1996—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федорович (Федоров) Іван — східнослов'янський першодрукар.
 Федоров Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Іван Григорович (1921—1983) — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Іван Євграфович (1914—2011) — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Іван Михайлович — повний кавалер ордена Слави.
 Федоров Іван Сергійович (1988—) — український політик, міський голова Мелітополя.
 Федоров Іоан ( ? —  1941) — ієрей, священномученик, місцевошанований святий Української Православної Церкви Московського патріархату.
 Федоров Леонід (1879—1935) — діяч Російської греко-католицької церкви.
 Федоров Леонід Валентинович ( 1963) — російський рок-музикант, композитор, продюсер, лідер гурту «АукцЫон».
 Федоров Леонід Володимирович ( 1963) — радянський та український футболіст, що виступав на позиції півзахисника.
 Федоров Максим Сергійович — український військовий льотчик-вертолітник.
 Федоров Микола Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Микола Миколайович (1857—1902) — російський актор, режисер, антрепренер, засновник театру «Соловцов».
 Федоров Микола Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Митрофан Семенович (1870—1942) — російський та радянський художник.

 Федоров Михайло Альбертович (* 1991) — український підприємець та політик, міністр Мінцифри
 Федоров Михайло Іванович (1903—1981) — радянський військово-морський діяч, контрадмірал.
 Федоров Михайло Михайлович (1867—1945) — російський та радянський інженер-механік, академік АН УРСР.
 Федоров Михайло Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федоров Михайло Тихонович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Олег Петрович (російський живописець) ( 1959) — російський живописець.
 Федоров Олександр Іванович (1900—1971) — вчений-буряковод, селекціонер, доктор сільськогосподарських наук.
 Федоров Олександр Миколайович ( 1978) — український хокеїст, воротар.
 Федоров Олександр Якович (1894—1957) — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Олексій Захарович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Олексій Костянтинович (1933—1998) — начальник штабу Київського військового округу, генерал-лейтенант.
 Федоров Олексій Федорович (1901—1989) — двічі Герой Радянського Союзу, радянський партійний і державний діяч, діяч партизанського руху під час Німецько-радянської війни ().
 Федоров Петро Дмитрович (1903—1962) — ректор Київського технологічного інституту харчової промисловості у 1947—1962 роках.
 Федоров Петро Єремійович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Петро Іванович — повний кавалер ордена Слави.
 Федоров Петро Миколайович (* 1951) — український астроном.
 Федоров Святослав Миколайович (1927—2000) — російський офтальмолог-мікрохірург, Герой Соціалістичної Праці.
 Федоров Сергій Васильович — Герой Соціалістичної Праці, повний кавалер ордена Слави.
 Федоров Сергій Вікторович ( 1969) — радянський та російський хокеїст.
 Федоров Сергій Владиславович ( 1975) — український футболіст, захисник, відомий насамперед за виступами у складі київського «Динамо» та національної збірної України.
 Федоров Сергій Петрович (1869—1936) — російський хірург. Заслужений діяч науки РСФСР (1928).
 Федоров Сергій Сергійович (1972—2014) — старшина I статті Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федоров Тимофій Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Федір Федорович (1920—2004) — Герой Радянського Союзу.
 Федоров Юрій Андрійович (1930) — український кінооператор.
 Федоров Юрій Володимирович (1957) — український вчений, доктор медичних наук.
 Федоров Юрій Володимирович (музикант) (1957) — український баяніст і педагог. Заслужений артист України.
 Федоров Юрій Іванович (1949) — радянський хокеїст, тренер. Заслужений майстер спорту СРСР (1978).

Жінки

Примітки 

Російські прізвища